La Coppa Davis 2018 è stata la 107ª edizione del più importante torneo fra squadre nazionali di tennis maschile. Sedici squadre prendono parte al Gruppo Mondiale e più di cento ai gruppi zonali.

Gruppo Mondiale

Squadre partecipanti 

 

Teste di serie:

 
 
 
 

<li>

Tabellone

Spareggi Gruppo Mondiale 

Partecipano agli spareggi le 8 squadre perdenti il primo turno del Gruppo Mondiale e le 8 promosse dal Gruppo I delle tre divisioni zonali (Americhe, Asia/Oceania, Europa/Africa).

Dal Gruppo Mondiale
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Gruppo Zonale I

Zona Americana

Gruppo I 

Teste di Serie:
 
 

Altre:

Tabellone

Gruppo II 

Teste di Serie:
 
 
 
 

Altre:

Tabellone

Gruppo III 

Date: 28 maggio-2 giugno

Sede: Escazú (Costa Rica) - Cemento

Squadre partecipanti

Zona Asia/Oceania

Gruppo I 

Teste di Serie:
 
 

Altre:

Tabellone

Gruppo II 

Teste di Serie:
 
 
 
 

Altre:

Tabellone

Gruppo III 

Date: 2-7 aprile

Sede: Hanoi (Vietnam) – Cemento indoor

Squadre partecipanti

Gruppo IV 

Date: 29 gennaio-3 febbraio

Sede: Mascate (Oman) - Cemento

Squadre partecipanti

Zona Europa/Africa

Gruppo I 

Teste di serie:
 
 
 
 

Altre:

Tabellone

Gruppo II 

Teste di Serie:
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre:

Tabellone

Gruppo III Europa 

Squadre partecipanti:

Gruppo III Africa 

Squadre partecipanti:

Collegamenti esterni